Ancien peut désigner :
 ancien, dans le Nouveau Testament et dans certaines dénominations chrétiennes, un des responsables d’une église ou d'une congrégation locale ;
 Ancien, un personnage de l'univers de Marvel Comics. 

Anciens peut désigner :
 anciens, une race fictive d'extraterrestres dans l'univers des séries télévisées Stargate SG-1 et Stargate Atlantis ;
 anciens ou Slanns, dans le monde de Warhammer et Warhammer 40,000, une race archaïque aujourd'hui disparue ;
 anciens, en Europe, depuis la Renaissance, les habitants de la Grèce et de la Rome antique ;
 anciens, chez les Hébreux, les chefs des tribus d'Israël, qui avaient une espèce d'autorité sur les familles et le peuple (après la mort de Josué, les Anciens formèrent un conseil qui gouverna pendant 18 ans) ;

Voir aussi 
 Querelle des Anciens et des Modernes, une polémique née à l’Académie française et qui a agité le monde littéraire et artistique de la fin du xviie siècle